Дигамбара (санскрит. одетый в пространство, воздух; нагой):

 Дигамбара — один из многочисленных эпитетов индийского бога Шивы.
 Дигамбара — нагой нищий или аскет, представитель одного из двух главных направлений джайнизма.

Санскритские слова